Кахо́вська ГЕС-2 — гідроелектростанція в процесі підготовки до будівництва.

Загальний опис та розташування 
Гідроенергетика України є невід'ємною частиною енергетичного комплексу країни. Зважаючи на відносно невелику частку гідроенергетики в загальному виробленні електроенергії, Україна відчуває нестачу регулюючих потужностей і тому намагається заповнити потребу в них за рахунок теплоелектростанцій, що працюють на вугіллі, хоча це дуже неефективний і ненадійний шлях через те, що ці станції вже протягом тривалого часу знаходяться в експлуатації. Мобільні гідроагрегати покривають пікову частину загального графіка навантаження і служать аварійним і частотним резервом енергосистеми. Можливість роботи гідроагрегатів в режимі синхронного компенсатора забезпечує як вироблення, так і споживання реактивної енергії. Крім того, ці установки забезпечують швидкий запуск резервних потужностей енергетичної системи в аварійних ситуаціях і управління частотою і напругою національної енергомережі. Велика частина електроенергії отриманої за рахунок гідроресурсів України виробляється каскадом гідроелектростанцій розташованих на річці Дніпро.

Для оптимізації роботи Каховського гідровузла необхідно збільшити його встановлену потужність шляхом вводу додаткових гідроагрегатів. При цьому приріст середньобагаторічного вироблення електроенергії відбудеться за рахунок використання холостих скидань. Установка додаткових агрегатів дозволить підвищити використання стоку всіма турбінами Каховської ГЕС до 95 %, і тим самим збільшити вироблення електроенергії.

Передбачається, що оптимальне підвищення потужності Каховської ГЕС за рахунок будівництва ГЕС-2 може бути досягнуте в результаті синхронізації експлуатації ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 і Каховської ГЕС-1+ГЕС-2. В цьому випадку витрата, що пропускається Дніпровським гідровузлом для вироблення електроенергії в період пікового навантаження, повністю використовуватиметься Каховською ГЕС-1+ГЕС-2. Збільшення потужності Каховського гідровузла дозволить ефективніше регулювати витрати річки Дніпро за рахунок переводу її в гостропікову частину графіка навантаження енергосистеми.

Основні споруди Каховської ГЕС-2 розташовуються в правобережному примиканні існуючої земляної греблі Каховського гідровузла. Вісь споруд перпендикулярна осі земляної греблі і перетинає її на ПК2+00, а підвідний і відвідний канали мають криволінійний обрис і плавно спрягають проточний тракт споруд ГЕС-2 з дном водосховища і річки.

Споруди ГЕС-2 розміщені, в основному, на незатоплюваних відмітках і на мілководді, що значно полегшить проведення робіт зі зведення споруд.

До складу основних споруд Каховської ГЕС-2 входять:

 тимчасова гребля
 підвідний канал;
 водоприймач;
 залізобетонні водоводи;
 будівля ГЕС з монтажним та пристанційним майданчиками;
 відвідний канал;
 розподільчий пристрій.

Всі споруди ГЕС-2 практично розташовані в межах існуючої земляної греблі ГЕС-1, при цьому на гребені існуючої греблі зберігається залізнична колія на відм. +20,000 м і автомобільна дорога на відм. +16,800 м зі сторони нижнього б'єфу, з якої на пристанційний майданчик будівлі ГЕС-2 на відм. +13,830 м передбачений під'їзд як з правого берега так і з лівого. На пристанційному майданчику зі сторони нижнього б'єфу розташований критий розподільчий пристрій КРПЕ-330 кВ і службово-виробничий корпус СВК.

Параметри та основні показники споруд Каховської ГЕС-2

Історія 
10 березня 2017 року Уряд схвалив техніко-економічне обґрунтування будівництва Каховської ГЕС-2 вартістю 13,47 млрд грн. Тривалість будівництва — 72 місяці. Будівництво нової гідроелектростанції буде фінансуватися за рахунок тарифу на виробництво електроенергії ПАТ «Укргідроенерго», власних коштів підприємства, а також кредитів під держгарантії на умовах співфінансування з Європейським банком реконструкції та розвитку та з Європейським інвестиційним банком. Орієнтовно, сума кредитів складе понад 12 млрд грн.

Станом на 2018 рік нестача електроенергії заважає жителям Херсонської області в повному обсязі виконувати сільськогосподарські роботи. Від віялових відключень електроенергії страждають і в обласному центрі.

За прогнозами, раніше 2025 року ситуація навряд чи поліпшиться. У цілому по Україні за сім років планується реалізувати шість великих інвестиційних проєктів, у результаті чого потужності гідрогенерації мають подвоїти. За словами керівника «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, якщо всі намічені терміни будуть витримані, то новий агрегат майбутньої Каховської ГЕС-2 буде запущений вже у 2019 році.

На середину 2018 року Укргідроенерго проводить активну підготовку до будівництва Каховської ГЕС-2.

Примітки

Джерела 
 Каховська ГЕС-2: новий етап підготовки до будівництва 
 Як вплине будівництво Каховської ГЕС-2 на екологію Дніпра 
 Будівництво Каховської ГЕС-2: аргументи «за» 
 Каховська ГЕС-2 — екологічний проєкт для Дніпра

Посилання 

 Офіційний сайт ПрАТ «Укргідроенерго» 

Каховка
Енергетика Херсонської області
Підприємства Херсонської області
Дніпровські ГЕС